Gogöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gogöl (Djursdala socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (3,7 ha)
Gogöl (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn